Niemcy:
 Herschbach – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Westerwald
 Herschbach (Oberwesterwald) – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Westerwald